Naselja u Hrvatskoj
 Bukovec, naselje u općini Selnica, Međimurska županija
 Mali Bukovec, naselje i općina u Varaždinskoj županiji
 Mali Bukovec (Mače), naselje u općini Mače, Krapinsko-zagorska županija
 Veliki Bukovec, naselje i općina u Varaždinskoj županiji
 Veliki Bukovec (Mače), naselje u općini Mače, Krapinsko-zagorska županija
 Bukovec Zelinski, naselje u sastavu grada Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija
Bukovec (Zagreb), naselje (kvart) u sastavu gradske četvrti Maksimir u Gradu Zagrebu

Naselja u Sloveniji
 Bukovec (Velike Lašče, Slovenija), naselje u općini Velike Lašče
 Bukovec (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Slovenska Bistrica
 Bukovec pri Poljanah, naselje u općini Ribnica